Infest (muziekfestival), een muziekfestival gehouden in Bradford (Engeland) sinds 1998.
 Infest (Papa Roach), een album van de Amerikaanse band Papa Roach.
 Infest (Infest), een album van de Amerikaanse hardcore punkband Infest.
 Infest (band), een Amerikaanse hardcore punkband.